Väänänen est un patronyme finnois porté, entre-autres, par:

 Akseli Olli Väänänen (1900-1987), officier et écrivain de guerre
 Antti Väänänen (1885-1929), violoniste et peintre
 Ari Väänänen (né en 1947), sauteur en longueur
 Emma Väänänen (1907-1970), actrice
 Helga Väänänen, chanteuse de percussions
 Hilja Väänänen (1896-1987), députée
 Iivo Väänänen (1887-1959), tireur
 Ilkka Väänänen (1915-1987), médecin-chef du château des enfants
  Ilkka Väänänen (né en 1962), coureur d'endurance
 Jani Väänänen (né en 1980), joueur de hockey
 Jarkko Väänänen (né en 1977), joueur de hockey
 Jesse Väänänen (né en 1984), fondeur
 Johan Väänänen (1892-1941), lieutenant de prison
 Jouko Väänänen (né en 1950), mathématicien et professeur
 Juha Väänänen (né en 1966), multi-instrumentiste
 Jukka-Pekka Väänänen (né en 1984), joueur de basket-ball
 Jussi Väänänen, danseur de compétition
 Jyrki Väänänen (né en 1949), joueur de basket-ball
 Kaija Väänänen (1911-1976), écrivain 
 Kalervo Väänänen (né en 1952), recteur de l'université de Turku
 Kalle Väänänen (1888-1960), auteur
 Kari Väänänen (né en 1953), acteur et réalisateur
 Kirsti Valve, ent, Väänänen (née en 1967), actrice
 Leena Väänänen (née en 1967), footballeuse
 Marjatta Väänänen (1923-2020), femme politique, 
 Mikko Väänänen (né en 1980), auteur et chercheur
  Mikko Väänänen (né en 1987), footballeur
 Miro Väänänen (né en 1998), joueur de hockey
 Nestor Väänänen (1877-1930), député
 Oskari Väänänen (1890-1962), président de l'Association finlandaise d'escrime
 Ossi Väänänen (né en 1980), joueur de hockey
 Pentti Väänänen (1945-2020), homme politique social-démocrate et avocat
 Pertti Väänänen (né en 1945), joueur de basket-ball
 Peter Väänänen (1764-1846), poète populaire et homme d'État
 Peter Joosef Väänänen (1781-1846), libraire
 Santeri Väänänen (né en 2002), joueur de football
 Sari Wäänänen (né en 1993), joueuse de hockey
 Tatu Väänänen (né en 1983), joueur de floorball
 Timo Väänänen (né en 1970), artiste kantele
 Tuomo Väänänen, batteur
 Tuula Väänänen (né en 1958), actrice
 Veikko Väänänen (1905-1997), chercheur
 Yrjö Väänänen (1929-1999), diplomate, ambassadeur

Patronyme finnois